Классицизм — стиль и художественное направление в литературе, архитектуре и искусстве XVII — начала XIX веков.
 Классицизм (музыка)
 Классицизм (русская литература)